Бухарестский мирный договор — мирный договор, подписанный представителями Сербии и Болгарии и завершивший сербо-болгарскую войну. Был подписан а в Бухаресте в присутствии турецкого посла.

Договор закрепил объединение Восточной Румелии и Болгарского княжества.

Примечания 

Мирные договоры XIX века
Международные договоры Болгарии
Международные договоры Сербии
История Бухареста
Март 1886 года
Договоры по алфавиту
1886 год в политике
Болгаро-сербские отношения